Contea di Sussex o Sussex County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Sussex – contea statunitense nel Delaware
 Contea di Sussex – contea statunitense nel New Jersey
 Contea di Sussex – contea statunitense nel Virginia

Può anche indicare il Sussex, una delle contee tradizionali dell'Inghilterra.